История идей — наука об историческом процессе создания, сохранения и изменения человеческих идей. История идей тесно связана с интеллектуальной историей, историей философии, историей науки, историей литературы и истории культуры в целом, и поэтому может рассматриваться как их часть или прикладная дисциплина в их составе. Основу метода составляет исследование единичных идей, которые вступают в новые сочетания друг с другом и меняют формы выражения, оставаясь относительно неизменными.

Понятие введено Артуром Лавджоем («Великая цепь бытия: История идеи», 1936), который и был основателем этой дисциплины.

Представители 
 Представители
 Артур Лавджой
 Рене Уэллек
 Лео Шпитцер
 Поль Азар
 Исследователи, близкие по духу к истории идей
 Исайя Берлин
 Мишель Фуко

Примечания

Библиография 
 Лавджой, А. Великая цепь бытия: История идеи / Пер. с англ. В. Софронова-Антомони. — М.: Дом интеллектуальной книги, 2001. — 376 с. ISBN 5-7333-0239-9
 История идей как методология гуманитарных исследований. Философский век. Альманах. Вып. 17-18  / Отв. редакторы Т. В. Артемьева, М. И. Микешин. — СПб., 2001.
 Шамшурин В. И. История идей и историческое сознание: Р.Дж. Коллингвуд и его последователи // Вопросы философии.1986. № 5.С. 127—136.
 Kristeller P. O. History of Philosophy and History of Ideas // Journal of the History of Philosophy. 1964.№ 2.

Ссылки 
 Санкт-Петербургский Центр истории идей

История идей